Governo Tsipras I – governo ellenico in carica dal 26 gennaio al 27 agosto 2015
Governo Tsipras II – governo ellenico in carica dal 23 settembre 2015